El Torneig d'Osaka 2011, oficialment conegut com a HP Open 2011 o també HP Japan Women's Open Tennis 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre de 2011 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

La francesa Marion Bartoli va guanyar el seu segon títol de la temporada. La japonesa Kimiko Date Krumm va guanyar el títol amb 41 anys, esdevenint la segona tennista més vella en guanyar un torneig de dobles després de la mítica Martina Navrátilová en l'Era Open. Es tractava del segon títol de dobles de la seva carrera, quinze anys després del primer aconseguit a Tòquio el 1996.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011